E-mail Marketing Associatie, een organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die e-mail verzenden en als marketinginstrument inzetten
European Media Master of Arts, een postinitiële Master aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
European Mobile Media Association, een Europese organisatie die regels opstelt voor geluidskwaliteitwedstrijden van audio-installaties in auto's
European Mouse Mutant Archive, organisatie voor het verzamelen, archiveren en distribueren van relevante mutaties bij muizen voor biomedisch onderzoek
EMMA (museum), een kunstmuseum in de Finse stad Espoo

Zie ook
Emma (doorverwijspagina)